Шуанъяшань () — городской округ в провинции Хэйлунцзян КНР. Название округа переводится как «пара утиных гор» и связано с горой в форме утки, находящейся в его северной части.

История 
В 1947 году в этих местах началась добыча угля, и тогда же вошло в обиход название «Шуанъяшань». В 1954 году был образован Шуанъяшаньский горнодобывающий район (双鸭山矿区). В 1956 году решением Госсовета КНР горнодобывающий район был преобразован в городской уезд, подчинённый непосредственно правительству провинции Хэйлунцзян. В 1966 году Шуанъяшань был поднят в статусе до городского округа. В 1980 году было введено деление Шуанъяшаня на 5 районов. В 1987 году из состава городского округа Цзямусы под юрисдикцию Шуанъяшаня перешёл уезд Цзисянь, а район Линси был присоединён к району Линдун. В 1991 году из состава городского округа Цзямусы под юрисдикцию Шуанъяшаня перешли уезды Баоцин и Юи. В 1993 году из состава городского округа Цзямусы под юрисдикцию Шуанъяшаня перешёл уезд Жаохэ.

Национальный состав 
Согласно переписи 2000 года, в городском округе Шуанъяшань проживали представители следующих национальностей

Административно-территориальное деление 
Городской округ Шуанъяшань делится на четыре городских района и четыре уезда:

Ссылки